Рой Кампанелла (, 19 ноября 1921, Филадельфия, Пенсильвания — 26 июня 1993, Вудленд-Хиллз, Калифорния) — американский бейсболист, кэтчер. С 1948 по 1957 год выступал в Главной лиге бейсбола за «Бруклин Доджерс». Победитель Мировой серии 1955 года. На протяжении восьми лет с 1949 по 1956 год приглашался на Матч всех звёзд Лиги. Трижды, в 1951, 1953 и 1955 годах, признавался Самым ценным игроком Национальной лиги.

Второй чернокожий игрок после Джеки Робинсона, который был признан Самым ценным игроком, а затем избран в . По оценкам создателя саберметрической статистики Билла Джеймса, Кампанелла занимает третье место в списке лучших кэтчеров в истории МЛБ.

Биография

Ранние годы и начало карьеры 
Рой Кампанелла родился 19 ноября 1921 года в Филадельфии. Отец, Джон Кампанелла, имел сицилийские корни, занимался разъездной торговлей рыбой и овощами, позднее работал управляющим продуктовым магазином. Мать Роя, Ида, была афроамериканкой, занималась домашним хозяйством. В детстве Роя дразнили полукровкой и по этой причине он часто вступал в драки. В семье он был младшим из четырёх детей. До Роя у Иды родился ещё один сын, умерший в раннем возрасте. Старшего брата Роя звали Лоуренс, сестёр — Глэдис и Дорис. Семья жила в районе , а позднее, когда Рою исполнилось семь лет, переехала в .

Рой учился в средней школе Гиллеспи, затем поступил в старшую школу Саймона Гратца. Он играл за школьные команды по футболу и баскетболу, но самой большой его страстью был бейсбол. Несмотря на то, что чернокожих в командах было меньшинство, Роя неизменно выбирали капитаном. В тот период интерес к нему проявлял клуб «Филадельфия Филлис», но непреодолимым препятствием стал цвет кожи подростка.

В 1937 году, в возрасте 15-и лет, Рой начал играть за полупрофессиональную команду . Его мать сначала возражала против этого, но когда выяснилось, что за уик-энд Рой получит больше, чем его отец зарабатывал за неделю, изменила свою точку зрения. Выступления Роя привлекли внимание профессионального клуба  . В 16 лет он отказался от прежнего желания стать архитектором, бросил учёбу и сосредоточился на бейсбольной карьере. В 1939 году вместе с командой Рой стал победителем чемпионата Лиги.

В 1939 году Рой женился на Бернис Рэй, которая родила ему двух дочерей. Так как на его содержании находилось три человека, он получил категорию 3-А и не был призван в армию во время Второй мировой, но был обязан отработать определённое количество времени на военном заводе.

В 1942 году Кампанелла не смог договориться об условиях контракта с клубом и уехал играть за  в Мексиканской лиге. Там же он провёл и сезон 1943 года, после чего вернулся в Балтимор.

В октябре 1945 года Рой сыграл за сборную лучших чернокожих игроков против сборной Главной лиги бейсбола, которой руководил тренер «Бруклин Доджерс» . После завершения серии игр, Дрессен пригласил Кампанеллу на встречу с совладельцем и генеральным менеджером «Доджерс» . После четырёхчасовой беседы Рикки спросил Роя, что он думает об игре за его клуб, но Кампанелла решил что его приглашают в команду чернокожих «Бруклин Браун Доджерс» и отказался. Несколько дней спустя Рой узнал от Джеки Робинсона о его контракте с «Доджерс» и понял о чём говорил Рикки.

Весной 1946 года Кампанелла вернулся из поездки по Южной Америке. Весенние сборы «Доджерс» уже начались и места в основном составе команды не было. Руководство команды попыталось отправить его и  в фарм-клуб в Данвилл, но руководство младшей лиги не допускало участия в чемпионате чернокожих игроков. В результате Рой оказался в , выступавших в Лиге Новой Англии. Как и многим другим чернокожим игрокам, ему пришлось выступать на значительно более низком уровне, чем его талант. Существенно потерял Рой и в деньгах — его зарплата в фарм-клубе составляла 185 долларов в месяц вместо 600, которые он получал в Балтиморе. По итогам сезона 1946 года Кампанелла получил приз Самому ценному игроку лиги, отбивая с показателем 29,0 %. Игра в Нашуа изменила и жизнь родителей Роя — местный фермер пообещал за каждый выбитый хоум-ран дарить его автору по сто цыплят. В конце года отец Роя получил 1 400 птенцов и организовал птицеферму.

Весной 1947 года Рой отправился на сборы вместе с «Доджерс», но в состав на сезон не попал. Вместе с Робинсоном, Ньюкомбом и  Кампанеллу отправили в фарм-клуб . Позднее Робинсон был возвращён в состав «Доджерс» и начал пробивать дорогу чернокожим в Главной лиге, Ньюкомб вновь отправился в Нашуа, а Партлоу был отчислен из команды. Кампанелла остался в «Роялс» и по итогам сезона был признан Самым ценным игроком . Уровень игры позволил бы ему успешно играть в МЛБ, но место кэтчера в Доджерс было занято  — одним из лучших игроков Национальной лиги.

Главная лига бейсбола 
Весной 1948 года Эдвардс получил травму руки и Кампанелла занял его место. 20 апреля, в день открытия сезона, он дебютировал за «Бруклин», выйдя на замену в седьмом иннинге. Реливер «Нью-Йорк Джайентс»  встретил чернокожего новичка подачей в тело — распространённая практика в тот период истории игры. С 15 мая по 2 июля Рой выступал за фарм-клуб бруклинцев  в . К моменту его возвращения в основной состав «Доджерс» шли на седьмом месте в Национальной Лиге. После этого команда одержала 57 побед при всего 36-и поражениях. Всего в дебютном сезоне в МЛБ Кампанелла провёл 83 игры и стал лучшим кэтчером Национальной лиги по проценту предотвращённых краж баз. Кроме того, он получил восемь баллов в голосовании на звание Самого ценного игрока.

В 1949 году Рой закрепился в основном составе команды. По ходу сезона из младших лиг в «Доджерс» был переведён питчер Дон Ньюкомб, с которым они составили первую чернокожую батарею в истории МЛБ. В том же сезоне он, Ньюкомб, Джеки Робинсон и Ларри Доби из «Индианс» стали первыми чернокожими участниками Матча всех звёзд Главной лиги бейсбола. Кампанелла вышел на поле в четвёртом иннинге матча и бессменно занимал позицию кэтчера сборной Национальной лиги до восьмого иннинга звёздной игры 1954 года.

С точки зрения статистики лучшим годом в карьере Роя стал 1951. Несмотря на ряд травм, он установил личный рекорд, отбивая с показателем 32,5 %, выбил 33 хоум-рана и сделал 108 RBI. В голосовании, определявшем Самого ценного игрока Лиги, Кампанелла опередил  из «Сент-Луис Кардиналс». В Американской лиге приз получил Йоги Берра и, впервые в истории МЛБ, приз MVP в обеих лигах достался кэтчерам.

Следующий сезон получился неудачным. После серии небольших повреждений, в июле, Кампанелла получил серьёзную травму локтя. Её последствия сказались на способности отбивать мяч. В семи играх Мировой серии против «Нью-Йорк Янкиз» Кампанелла смог отметиться только шестью синглами, а его команда проиграла трофей. Полностью восстановился Рой к весне 1953 года. В регулярном чемпионате он отличился 41-м хоум-раном и стал лучшим в Национальной лиге по числу RBI — 142, лучший результат среди кэтчеров МЛБ, продержавшийся до 1970 года. В Мировой серии «Доджерс» вновь встретились с «Янкиз». Кампанелла в первой игре серии получил попадание мячом в руку и не мог правильно держать биту. В результате «Янкиз» выиграли первые два матча, а затем и серию с общим счётом 4:2. Несмотря на поражение команды, Рой получил свою вторую награду Самому ценному игроку.

Во время предсезонной подготовки в 1954 году Кампанелла получил серьёзную травму запястья, осколки кости повредили нервные окончания. После проведённой в начале мая операции он вернулся в строй всего через месяц, но играть в полную силу не смог. Тем не менее, с ним в составе команда выигрывала чаще — 62,3 % игр против 54,2 %. «Доджерс» заняли второе место в Национальной лиге, а Рой в конце сезона отправился на ещё одну операцию.

Несмотря на опасения, что последствия травм приведут к снижению уровня игры и раннему завершению карьеры, сезон 1955 года стал одним из лучших в карьере Кампанеллы. К середине сезона он был лучшим отбивающим в Национальной лиге когда получил очередное повреждение — на этот раз после попадания мяча в колено. Из-за этого он пропустил две недели, включая перерыв на Матч всех звёзд, в котором он не сыграл впервые с 1949 года. Его показатель отбивания составил 31,8 % и по итогам сезона Рой получил свой третий приз Самому ценному игроку. «Доджерс» заняли первое место и в Мировой серии обыграли «Янкиз».

В 1956 году Доджерс снова выиграли чемпионат Национальной лиги — последний раз перед переездом в Лос-Анджелес. В играх Мировой серии победу одержали Нью-Йорк Янкиз. Кампанелла страдал из-за болей в правой руке, на которой он перенёс две операции. По ходу чемпионата он сломал большой палец на ней же, ударившись рукой о биту во время попытки пик-оффа. Более пятидесяти игр Рой пропустил в 1957 году, впервые с начала карьеры в МЛБ не попав в состав участников Матча всех звёзд.

Автокатастрофа и окончание карьеры 
В январе 1958 года карьера Роя Кампанеллы оборвалась в результате автомобильной аварии. В межсезонье он работал в собственном магазине в Гарлеме. В роковой день он задержался на работе допоздна, к тому же его собственный автомобиль находился в ремонте и ехать домой Рою пришлось на арендованной машине. На скользкой дороге он не справился с управлением и врезался в столб, затем автомобиль перевернулся. Кампанелла оказался зажат между сиденьем и рулевым колесом. Он получил перелом шеи и повредил спинной мозг, из-за чего нижняя часть тела впоследствии оказалась парализована. Один из лучших игроков Лиги оказался в инвалидном кресле.

В течение года «Доджерс» продолжали выплачивать ему зарплату по контракту. 7 мая 1959 года на стадионе «Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе была организована выставочная игра в честь Кампанеллы. На игру пришло 93 103 зрителя — рекорд посещаемости бейсбольных матчей.

После бейсбола 

После аварии произошли перемены и в личной жизни Роя. Его вторая жена, Рут Уиллис, не смогла привыкнуть к тому, что муж оказался парализован. Развод они оформить не успели, так как в 1963 году Рут умерла от сердечного приступа в возрасте сорока лет. 5 мая 1964 года Рой женился в третий раз — супругой стала Рокси Доулс, которая прожила с Роем всю его оставшуюся жизнь.

После реабилитации Рой смог в достаточной степени двигать руками, чтобы самостоятельно есть и даже давать автографы с помощью специального приспособления, установленного на кресле. Несмотря на все сложности, он оставался таким же жизнерадостным как и в бытность игроком. В 1969 году Кампанеллу избрали в Зал славы бейсбола, а также ему был вручён Бронзовый медальон — высшая награда Нью-Йорка для гражданских лиц. Тремя годами позже «Доджерс» вывели из обращения № 39, под которым играл Рой.

До 1978 года он жил в Нью-Йорке, руководил своим магазином и вёл спортивную программу «Campy’s Corner» на радио. Рой оставался частью «Доджерс», помогал скаутам клуба и консультировал спортивный клуб «Веро-Бич», на базе которого проходили весенние сборы команды. Затем он переехал в Лос-Анджелес, где работал помощником директора клуба по связям с общественностью.

Рой Кампанелла умер 26 июня 1993 года от сердечного приступа, прожив 71 год. В 2006 году Почтовая служба США выпустила марку в его честь. В том же году «Лос-Анджелес Доджерс» учредили Награду Роя Кампанеллы, вручаемую игрокам клуба за их лидерские качества и моральный дух. В автобиографии «It’s Good to Be Alive» он писал: я хотел закончить свою карьеру в Бруклине и моя мечта сбылась, пусть и другим образом.

В 2015 году газета «Los Angeles Times» включила Кампанеллу в число двадцати лучших игроков «Доджерс» за всю историю команды под номером шесть.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика на baseball-reference.com 
 Статистика выступлений в Негритянской лиге 
 Профиль на сайте Зала славы бейсбола 

Бейсболисты США
Игроки «Бруклин Доджерс»
Члены бейсбольного Зала славы